Hartleb ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Hartleb (* 1979), deutscher Politikwissenschaftler
 Günter Hartleb (* 1946), deutscher Handballspieler und Chirurg

 Hermann Hartleb (* 1953), österreichischer Politiker
 Karl Hartleb (1886–1965), österreichischer Politiker
 Renate Hartleb (1939–2022), deutsche Kunsthistorikerin
 Tobias Hartleb, deutscher Komponist

Siehe auch:
 Hartleben